Петро́вская — женская форма фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Петровская, Алёна (настоящее имя Елeна Юрьевна Петровская; род. 1981) — российская эстрадная певица.
 Петровская, Елена Владимировна (род. 1962) — российский философ, антрополог и культуролог.
 Петровская, Ира Фёдоровна (1919—2014) — российский искусствовед и источниковед, ведущий исследователь музыкальной истории Петербурга.
 Петровская, Ирина Евгеньевна (род. 1960) — российская радио- и телеведущая, журналист, критик.
 Петровская, Клавдия Алексеевна (в девичестве Строганова; 1848—1892) — российский врач.
 Петровская, Кристина Валентиновна (род. 1980) — российская хоккеистка, защитница женской сборной России.
 Петровская, Маргарита Сергеевна — главный научный сотрудник ИТА, затем ГАО РАН, профессор; в честь неё назван астероид .
 Петровская, Надежда Владимировна (1875—1935) — бывшая эсерка, сотрудница британской разведки.
  Населённые пункты 
 Петровская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Петровская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Петровская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Петровская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Петровская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Петровская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Петровская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Петровская — деревня в Опаринском районе Кировской области.
 Петровская — деревня в Вохомском районе Костромской области, упразднена в 2015 году.
 Петровская — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Петровская — станица в Славянском районе Краснодарского края.
 Петровская — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Петровская — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области.

 Реки 
 Петровская — река в России, протекает в Оренбургской области, Самарской области.

 Прочее 
 Петровская — угледобывающее предприятие в Донецке.
 Петровская — сорт груши.
 Петровская — сорт водки.

 См. также 
 Петровская 1-я
Петровская аллея (Киев)
 Петровская коса